Гран-прі Іспанії 2011 (офіційно 2011 Formula 1 Gran Premio de España) — автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 22 травня 2011 року на трасі Каталунья в Іспанії. Це була п'ята гонка сезону 2011 Формули-1.

Класифікація

Кваліфікація 

Примітки:
  — Болід Ніка Гайдфельда загорівся на трасі під час останньої суботньої вільної практики через тріщину у вихлопній трубі. Ушкодження виявилися серйозними — довелося замінити двигун і багато елементів задньої підвіски. Команда робила все можливе, але Нік не зміг виїхати на трасу і вибув з подальшої боротьби.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 

 Результати гонки на сайті formula1.com 
 Результати кваліфікації на сайті formula1.com 
 Результати та перебіг подій гонки на сайті f1news.ru 
 Результати Гран-Прі Іспанії 2011

2011
Звіти про Гран-прі сезону 2011 Формули-1
Травень 2011